Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) — державний колегіальний орган, що здійснював державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій із листопада 2011 по серпень 2014. Була підпорядкована Президенту України та підзвітна Верховній Раді України.

Було створено 23 листопада 2011 на заміну Національної комісії регулювання електроенергетики України.

Ліквідована Указом Президента України від 27 серпня 2014 року № 693/2014. Натомість Указом Президента України від 27 серпня 2014 року № 694/2014 була утворена Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Історія 
Утворена згідно з Указом Президента України 23 листопада 2011 року. Серед іншого, відповідала за надання ліцензій та встановлення тарифів для виробників теплової та електричної енергії. Також встановлювала «Зелений тариф» для виробників енергії з відновлюваних джерел.

Діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України була спрямована на виконання основних завдань, визначених Законом України «Про природні монополії», зокрема:

 державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання в частині діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ, нафти та нафтопродуктів

 сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва і постачання електричної енергії, на ринку природного газу, а також створенню конкурентного середовища у сфері теплопостачання

 формування цінової і тарифної політики в сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі

 сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій

 захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі.

Комісія інформувала громадськість про результати своєї роботи, оприлюднювала на власному вебсайті http://www3.nerc.gov.ua та у власному друкованому засобі масової інформації («Інформаційний бюлетень НКРЕ») рішення Комісії, річний звіт про свою роботу, відомості, передбачені законодавством, та іншу інформацію з питань своєї діяльності.

НКРЕ була підпорядкована Президенту України та підзвітна Верховній Раді України. Голова Комісії мав право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

До складу Комісії входили Голова і шість членів Комісії, яких призначав на посади та звільняв з посад Президент України. Діяльність Комісії забезпечував центральний апарат та її територіальні органи. Комісія, її центральний апарат та територіальні органи становили систему органів НКРЕ, яку очолює Голова Комісії.

Фінансування діяльності НКРЕ здійснювалося за рахунок коштів Державного бюджету України.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт НКРЕ

Колишні національні комісії